

Patronyme 

 Alain Barrau (1947-2021), homme politique français ;
 Albert Barrau, historien des religions ;
 Aurélien Barrau (1973), astrophysicien français ;
 Caroline de Barrau de Muratel (1828-1888), née Caroline Coulomb, philanthrope, éducatrice française ;
 Hippolyte de Barrau, historien et généalogiste du Rouergue ;
 Hortense Barrau, auteur dramatique de plusieurs comédies ;
 Jacques Barrau (1925-1997), botaniste et anthropologue français ;
 Jean-Baptiste Barrau, médecin, auteur d'une Dissertation sur les fractures du sternum (1815) ;
 Jean-Jacques Barrau historien, auteur d'une Histoire de la croisade contre les Albigeois (1843), d'une Histoire de la Révolution française (1857) ;
 Jean-Joseph-Guillaume Barrau (1882-1970), général français ;
 Louis Barrau-Dihigo (1876-1931), archiviste paléographe, auteur d'une Étude sur les actes des rois asturiens (1918) ;
Max Barrau, rugbyman international français
 Pierre Bernard Barrau (1767-1843), économiste français ;
 Raynaud Barrau, capitoul de Toulouse en 1370-1371 ;
 Théodore-Henri Barrau pédagogue, philosophe, géographe, historien ;
 Théophile Barrau (1848-1913), sculpteur français.

Toponyme

Notes et références